Il BMW Open 2008  è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 35ª edizione del BMW Open, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2008. Si è giocato a Monaco in Germania, dal 28 aprile al 4 maggio 2008.

Partecipanti

Teste di serie

Altri partecipanti 
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wildcard per il tabellone principale:
  Marat Safin
  Daniel Brands
  Matthias Bachinger

I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni:

  Younes El Aynaoui
  Gianluca Naso
  Rainer Eitzinger
  Alexandre Sidorenko
  Júlio Silva (lucky loser)
  Marat Safin (lucky loser)
  Ivo Klec (lucky loser)

Campioni

Singolare 

 Fernando González ha battuto in finale  Simone Bolelli, 7–6(4), 6–7(4), 6–3

Doppio 

 Michael Berrer /  Rainer Schüttler hanno battuto in finale  Scott Lipsky /  David Martin, 7–5, 3–6, 10–8

Collegamenti esterni 
 
 
 

 
ATP Tour 2008